Мирче Деспотов Младенов е български дърворезбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Мирчев е роден в малореканското село Осой в 1802 година. Родът Мирчевци се споменава в края на XVIII век, когато Младен и Деспот започват да се занимават с резбарство и градителство. От синовете на Деспот само Мирче се занимава с резба. Води тайфа от 70 души, която прави предимно тавани. Изгражда джамия в Дебър, като прави цялата вътрешна резбарска декорация и затова тя е наречена Мирче джамия (Йени джамия). В Дебър изгражда и казармите и заедно с майстор Алексо Черпеналоски – беговите конаци, а в Тетово – конаците на Хакъ паши и Абдурахман паша Тетовски в Тетовското кале на Балтепе. Двата тавана на Хакинпашовите конаци с размери 6 на 8 m са запазени в Музея на град Скопие – направени са от чам, а резбите и корнизите са от липа. И в двата тавана са използвани растителни елементи и има бароково влияние, като линиите са изящни и уравновесени, а декорацията не е претрупана.

В Сяр изработва иконостаса на митрополитската църква „Свети Архангели“. Особено изкусен е иконостасът в едно от серските села.

На 80 години се връща в родното си село, където умира. Синовете му Коста Мирчев и Алекси Мирчев работят с него. Внуците му Нестор Алексиев и Лазар Алексиев също са видни резбари.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Починали в Осой